Monica Patricia Calhoun, mais conhecido como Monica Calhoun (Filadélfia, 29 de julho de 1971) é uma atriz de TV e cinema norte-americana.

Filmografia

Cinema

Televisão

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Filadélfia (Pensilvânia)
Atrizes afro-americanas